Cher kan avse: 

 Cher (1946–), en amerikansk sångare och skådespelare

Geografi

Frankrike 

 Cher (departement), ett departement i Frankrike, 
 Cher (flod), en flod i Frankrike,

Italien 

 Chieri, kommunhuvudort, Piemonte, Provincia di Torino,

Ryssland 

 Cher (vattendrag i Ryssland), Burjatien,

Tchad 

 Cher (kulle), Ennedi-Ouest,